Вирудхунагар:

 Вирудхунагар — город в штате Тамилнад, Индия.
 Вирудхунагар — округ в штате Тамилнад, Индия.